Кончіта Мартінес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Забіне Гак.

Гак потім виграла титул, перемігши у фіналі Марі П'єрс з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Кончіта Мартінес (півфінал)
  Мартіна Навратілова (2-ге коло)
  Магдалена Малеєва (2-ге коло)
  Марі П'єрс (фінал)
  Ліндсі Девенпорт (2-ге коло)
  Зіна Гаррісон-Джексон (1-ше коло)
  Забіне Гак (переможниця)
  Барбара Ріттнер (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1994 Virginia Slims of Houston Draw

1994
Тур WTA 1994